

Равнець — село в Бургаській області. Входить до складу общини Бургас
 Равнець — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево

Равнець — село, Ішимський район, Тюменська область